Todo steht für:

 die Oiratische Schrift oder Klarschrift bzw. Klare Schrift (mongolisch: Тодо бичиг todo bitschig)
 einen Eintrag auf einer To-do-Liste

Geographische Objekte
 Todo (Arno-Atoll), ein Motu des Arno-Atolls, Marshallinseln

Siehe auch:
 Tōdō